«Потерянный мальчик» () — это первый сегмент четвёртой серии первого сезона первого возрождения американского телесериала «Сумеречная зона».

Пролог

Сюжет 
Молодая талантливая женщина-фотограф Кэрол Шелтон сообщает своему парню Грегу, что ей предложили престижную работу по специальности. Грег начинает сильно нервничать, поскольку он намерен жениться на Кэрол и создать семью, зато она даёт понять, что предстоящая работа для неё не менее важна, чем счастливое совместное будущее со своим спутником. Теперь ей приходится делать нелёгкий выбор между престижной высокооплачиваемой работой, что предполагает длительные командировки в разные регионы мира, и семейной жизнью — учитывая специфику должности, третьего варианта у неё не может быть в принципе. Однажды она встречает маленького мальчика по имени Кенни и предлагает ему прогуляться по зоопарку и провести фотосессию с ним. После того как были сделаны кадры, Кэрол предлагает создать копии фотографий и подарить их Кенни, однако мальчик внезапно прыгает на свой скейт и быстро исчезает, даже не попрощавшись с новой знакомой.

В пятницу, проявив плёнку и сделав фотографии с мальчиком, Кэрол заходит к Грегу и сообщает ему, что всё-таки выбирает работу. Выглянув в окно, она видит Кенни, который стоит на улице и смотрит на неё снизу. Однако, взглянув в окно второй раз, она замечает, что мальчика на том месте уже нет. Вернувшись обратно в свою квартиру, Кэрол удивляется, увидев Кенни, который ждёт её прямо в её квартире. Мальчик намёками даёт женщине понять, что она сделала неправильный выбор, а когда Кэрол начинает задавать ему вопросы, убегает из её дома. Через некоторое время Кэрол догоняет Кенни в парке, расположенном через улицу от дома, где она проживает. После непродолжительного разговора женщина делает правильный вывод, что Кенни — это ребёнок, который мог бы быть её сыном, если бы она всё-таки отдала предпочтение бракосочетанию с Грегом. Женщина уверяет Кенни, что хочет, чтобы он был её сыном в будущем, на что мальчик отвечает, что если у неё будет ребёнок в дальнейшем, то это будет не он. После этого Кенни исчезает навсегда, сказав напоследок «Пока, мама». Таким образом Кенни остаётся в параллельном измерении, не став реальностью в жизни фотографа Кэрол и её жениха.

Эпилог

В ролях

Интересные факты 
 Актриса Нэнси Кайс, сыгравшая роль домохозяйки, является бывшей женой режиссёра серии Томми Ли Уэллэйса.
 Серия была создана как своеобразная шутка для посвящённых над серией «Потерянная девочка» оригинальной «Сумеречной зоны», снятой в 1962 году.
 Серия снята в Гриффин Парке и Студио Сити, что в округе Лос-Анджелес.

Ссылки 
 
 TV.com, «The Twilight Zone (1985): Little Boy Lost»
 Postcards From The Zone

Серии первого сезона первого возрождения телесериала «Сумеречная зона»